

Cinema
 Anatomy – film di Stefan Ruzowitzky del 2000
 Anatomy 2 – film di Stefan Ruzowitzky del 2003

Musica
 Anatomy – album dei Yeht Mae del 1992
 Anatomy – album di Stan Ridgway del 1999
 Anatomy – album dei Milligramme del 2003
 Anatomy – album di Roger Eno del 2008
 Anatomy – album di Born Crain del 2010
 Anatomy – album di Angelo Ferreri del 2010
 Anatomy – album dei Drugstore del 2011